Драфт НБА 2003 года проходил 26 июня в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке. На драфте было выбрано 58 игроков из числа студентов американских колледжей, профессиональных игроков зарубежных клубов и выпускников старших школ США. Право выбора под первым номером в результате лотереи, прошедшей 22 мая, получил клуб «Кливленд Кавальерс» и использовал его для выбора 18-летнего форварда Леброна Джеймса, выпускника старшей школы Сент-Винсент — Сент-Мэри (Акрон, Огайо). Этот драфт считается одним из наиболее удачных в истории НБА — четыре игрока из первой пятёрки неоднократно участвовали в Матче всех звёзд НБА и в 2008 году стали олимпийскими чемпионами, а выбранный под первым номером Леброн Джеймс в 2009, 2010, 2012 и 2013 годах был удостоен звания самого ценного игрока регулярного сезона НБА.

Первый раунд

Второй раунд

Примечания

Ссылки 
 NBA Draft 2003. NBA.com
 NBA Draft 2003. ESPN

Драфты НБА
НБА в сезоне 2003/2004